Libertatea (Pančevo), novina na rumunjskom iz Vojvodine
Libertatea (Bukurešt), rumunjski tabloid iz Bukurešta